Manzac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Manzat, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Manzac-sur-Vern, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,